Investment steht für:

 Investition, englisch für Kapitalanlage
 Einbettmasse, englisch für feuerfeste Masse für den Gießvorgang in der Zahntechnik

Siehe auch
 Investmentgesellschaft
 Investmentgesetz (Deutschland)